Унуненній, 119Uue — тимчасове найменування для хімічного елемента з атомним номером 119;
 Uuencoding — спосіб кодування двійкових даних.